

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Księża Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Księża Wola – część wsi Księżno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta

Zobacz też 
 Księża Wólka, Księżak